Récession peut faire référence à :
 Récession des galaxies, le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres ;
 Récession (économie), une diminution soutenue du taux de croissance de la production d'un pays, sans que ce taux ne devienne négatif ;
 Récession parodontale, une rétraction du parodonte à la suite d'une atteinte de la gencive.